David Gutiérrez puede referirse a: 

 David Gutiérrez de Coz, futbolista español;
 David Gutiérrez Gutiérrez,  ciclista español;
 David Gutiérrez Palacios, ciclista español;
 David Gustavo Gutiérrez, economista y político mexicano.